Arthur O'Hara Wood ha battuto in finale Gerald Patterson 6-4 6-3 5-7 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1914